Bianor est un poète grec (- ).
 Bianor est un genre d'araignées.